Naczynie – przedmiot użytkowy lub element anatomii, który w zależności od przeznaczenia służy do przechowywania, transportu lub przygotowywania różnego rodzaju produktów lub substancji:
 naczynie krwionośne – tętnica, naczynie włosowate, żyła (anatomia)
 naczynie chłonne
 naczynie kuchenne – służące do gotowania, pieczenia itp. czynności
 naczynie liturgiczne
 naczynia laboratoryjne – sprzęt laboratoryjny
 naczynia połączone
 naczynie limfatyczne – anatomia – fragment układu limfatycznego
 naczynie zatokowe
 naczynie tętnicze
 naczynie grzbietowe
 naczynie robocze – główna część koparki, skipu itp. urządzeń technicznych
 naczynie rozszerzalne – ogrzewanie
 naczynie Dewara – fizyka
 naczynie stołowe – element zastawy stołowej
 naczynie (botanika)